Parygin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Parygin (* 1973), kasachischer Moderner Fünfkämpfer
 Boris Dmitrijewitsch Parygin (1930–2012), russischer Philosoph, Soziologe und Psychologe